Geografie van Italië
 Basilicata
Terranova di Pollino, gemeente in de provincie Potenza
 Calabrië
Terranova Sappo Minulio, gemeente in de provincie Reggio Calabria
Terranova da Sibari, gemeente in de provincie Cosenza
 Campanië
Terranova, frazione in de gemeente Sicignano degli Alburni (provincie Salerno)  
 Lombardije
Terranova dei Passerini, gemeente in de provincie Lodi

overige
 geslacht van wormen
Terranova amoyensis, rondwormensoort
Terranova chiloscyllii, rondwormensoort
Terranova galeocerdonis, rondwormensoort
Terranova rochalimai, rondwormensoort
Terranova (album), album van de band Nova

Zie ook 
Terra Nova (doorverwijspagina)
Terranuova Bracciolini, gemeente in de Italiaanse provincie Arezzo (Toscane)